Brott kan syfta på:

 Brott  – i juridisk mening en gärning i strid med en lagbestämmelse för vilken det är föreskrivet ett straff
 Brott (mekanik) – en bristning hos ett fast material
 Brott (mineralogi) – en mineralogisk term
 Benbrott – ett ben helt eller delvis förlorat sin sammanhängande struktur, se Fraktur (medicin)
 Brottsjö – ett hav som består av vågor som bryter, det vill säga hastigheten i vågens övre del är så pass mycket större än hastigheten i den nedre delen av så att vågen tippar över och vitt skum bildas
 Dagbrott – en täkt där fast berg bryts i markytan